Bruinvis, een tandwalvissoort
 Bruinvissen, een onderverdeling van de tandwalvissen waaronder onder meer bovenstaande soort valt
 Cornelis Willem Bruinvis, een Nederlandse schrijver
 Bruinvisch (schip, 1902), een Friese dektjalk, varend monument
 Zr.Ms. Bruinvis (1994), een Nederlandse onderzeeboot
 Hr.Ms. Bruinvisch (1942), een Nederlandse hulpmijnenveger